Джаджар:

 Джаджар — город на севере Индии, в штате Харьяна.
 Джаджар — округ в индийском штате Харьяна.